В математике:
 знаменатель дроби — математическое выражение, стоящее под знаком обыкновенной дроби
 знаменатель геометрической прогрессии — отношение её члена (начиная со 2-го) к непосредственно предшествующему члену.
 Знаменатель снизу.
В разговорной речи:
 Знаменатель — что-то обобщающие. К примеру: знаменатель всех учеников и студентов — учёба.
Другое:
 Знаменатель — диск группы «Сплин».